O segundo World Grand Prix de 2020, também conhecido oficialmente como Matchroom World Grand Prix 2020, foi um torneio de snooker profissional, que aconteceu de 14 a 20 de dezembro de 2020 na Marshall Arena em Milton Keynes, Inglaterra. Judd Trump venceu o torneio pela terceira vez, derrotando Jack Lisowski por 10–7, e levantou seu 20º título em torneios do ranking.

Premiação 
O evento teve um premiação total de 380 mil libras esterlinas, sendo 100 mil libras esterlinas a parte do vencedor. Os jogadores que perderem na primeira rodada recebem um prêmio de 5 mil libras esterlinas, mas isso não é pontuável para o ranking do jogador. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento foi a seguinte:

Participantes 
Os 32 melhores jogadores no ranking de um ano (e não do ranking mundial), indo do Masters da Europa (European Masters) de setembro de 2020 até o Aberto da Escócia de 2020 (Scottish Open), qualificaram-se para o torneio.

Jogos 
Os resultados dos jogos do evento são mostrados abaixo. Os jogadores em negrito denotam os vencedores das partidas.

 Final

Century breaks 
Um total de 38 century breaks ("tacadas centenárias") foram realizadas por 20 jogadores durante o torneio.

 143, 134, 112, 100 Mark Selby
 142, 122, 109, 107, 107, 101, 101, 100 Judd Trump
 142 Mark Allen
 139 Kyren Wilson
 137, 111 Zhao Xintong
 137 Ding Junhui
 137 Lu Ning
 136 Michael Holt
 134 Hossein Vafaei
 132 Stuart Bingham
 130, 127, 112, 111, 110, 109 Jack Lisowski
 128, 108 Anthony McGill
 128 Xiao Guodong
 117 Martin Gould
 116 Robert Milkins
 114 John Higgins
 112 Ali Carter
 112 Barry Hawkins
 108, 105 Ronnie O'Sullivan
 100 Robbie Williams

Transmissão 
Os jogos do Grand Prix Mundial foram transmitidos pela ITV no Reino Unido e na República da Irlanda; Eurosport na Europa (exceto Reino Unido); Superstar Online, Liaoning TV, Youku, Zhibo.tv, Migu na China; Now TV em Hong Kong; True Sport na Tailândia; Sport Cast no Taiwan; Sky Sports na Nova Zelândia; DAZN no Canadá; Astrosport na Malásia. Nos demais territórios sem emissoras oficiais, o evento foi transmitido via streaming pela Matchroom.Live.

2020 no snooker